La Eredivisie 1960/61 fue la quinta temporada de la liga de fútbol de máximo nivel en los Países Bajos. Feijenoord ganó su primera Eredivisie y su sexto título de campeón de los Países Bajos.

Tabla de posiciones 

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

Play-off de descenso

Elinkwijk desciende a la Eerste Divisie.

Resultados

Enlaces externos 
 RSSSF

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1960
Fútbol en 1961